Igor Jovičić – politico serbo
 Jovan Jovičić – fisico e musicista serbo
 Robert Jovicic – immigrato e criminale australiano
 Zoran Jovičić – ex calciatore serbo